Алексєєв Василь Іванович — радянський важкоатлет
 Алексєєв Василь Михайлович — радянський китаїст